Двадесет и втората лятна универсиада се провежда през 2003 г. в град Даегу, Южна Корея.

Участват около 4200 спортисти от 174 държави, които се състезават по 13 вида спорт. Церемонията по откриването на Универсиадата е на 21 август, а по закриването - на 31 август. Състезанията на открито се провеждат на Стадиона за Световната купа в града.

Представители на 53 държави участват в разпределението на медалите, като в класирането на първо място е отборът на Китай.

Крайно класиране по медали

Вижте също така 
 Лятна универсиада

Външни препратки 
 Официален сайт на Универсиадата 

Универсиади
История на Южна Корея
Спорт в Тегу
2003 година